Acraea bellona is een vlinder uit de familie van de Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst gepubliceerd in 1908 door Gustav Weymer.

De soort komt voor in Angola (Benguela).

Heliconiinae
Dier uit het Afrotropisch gebied